Железниковская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области. Входит в состав У́хотского сельского поселения.

Общие сведения 
Деревня находится к западу от озера Лача, на излучине рек Ягрема и Тихманга, напротив деревни Давыдовская.

В конце XIX века «место при реке Ягреме» в составе Тихмангской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии состояло из Ягремского Погоста и деревни Гуевской. Население составляло 50 человек в 1905 году. Дома стояли в один ряд, фасадом к реке Ягрема.

Действовала приходская церковь Богородицерождественская Ягремская, деревянная, построенная в 1859 году. Около церкви был погост, сосны, сторожка, а вокруг большое поле. В приходе были ещё две часовни. Церковь и часовни не сохранились.

До Великой Отечественной войны деревня насчитывала более 150 дворов. Население работало в основном на лесозаготовках и охотничьих промыслах.

На месте Ягремского погоста установлены табличка и памятный крест с именами погибших в Великой Отечественной войне жителей.

Население

Известные уроженцы 
Шумилов Михаил Ильич (1925—2019) — доктор исторических наук, профессор, ректор Петрозаводского госуниверситета (1973—1991).

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Михаилом Ильичем Шумиловым
 Ягрема

Населённые пункты Каргопольского района